Мария Любомирская:
 Любомирская, Мария Львовна (1766—после 1812) — русская певица, музыкант и композитор.
 Любомирская, Мария Фёдоровна (1773—1810) — польская княжна.